Maguelone peut désigner :
 Maguelone ou Maguelonne, une ancienne île côtière et ancienne cité wisigothe, actuellement un lieu-dit sur le cordon littoral de Villeneuve-lès-Maguelone, commune française de l'Hérault ;
 la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Maguelone, située sur cette ancienne île ;
 le diocèse de Maguelone, transféré en 1556 à Montpellier (Archidiocèse de Montpellier)
 Une princesse légendaire napolitaine qui donnera naissance à la légende de la Belle Maguelonne, connue dans le Languedoc, et qui offre une fondation légendaire à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul ;
 Rue de Maguelone, une grande artère du centre de Montpellier  ;
 Maguelone, un label musical français indépendant.

Maguelonne ou Maguelone est un prénom dérivé de Marguerite, qui se croise notamment dans l’Épitre de Maguelonne à son ami (Epistre de Maguelonne à son Amy) dans L'Adolescence Clémentine de Clément Marot.

Notes et références